Ossini, isola dell'Adriatico
 Massimiliano Ossini, conduttore televisivo ed ex modello italiano